Puusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Puusaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
2. Puusaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
3. Puusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (0 ha)
4. Puusaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat,  (0 ha)
5. Puusaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu,  (0 ha)
6. Puusaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (1 ha)
7. Puusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,48, long 27,26),  (0 ha)
8. Puusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,47, long 27,37), 
9. Puusaari (ö i Ijo älv, Taivalkoski), ö i Taivalkoski,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar